Асия ( от топонима Ассува; ; Assiah, 'Asiyah; от корня «ас»; «страна солнца», или «страна востока»)

Территория 
 Асия — часть света; изначально только небольшая Лидия, включавшая Ионию и Эолию, затем вся Малая Азия; позднее вся Азия.
 Асия — в Древнем Риме провинция, занимавшая большую часть Малой Азии.

В религиях 
 Асия  — последний из четырёх духовных миров (Ацилут, Бериа, Иецира, Асиа), существование которых принимается каббалой.
 Асия  — библейское название (не часть света):
 Асия (в Маккавейских книгах) — царство селевкидов;
 Асия (в Новом Завете) — римская провинция Асия.

Населённые пункты 
 Асия — город в Японии.
 Асия — посёлок в Японии, находящийся в уезде Онга префектуры Фукуока.

Персонажи 
 Асия — в древнегреческой мифологии океанида (дочь Океана), мать Атланта, Прометея и Эпиметея.
 Асия — в древнегреческой мифологии одна из нереид.
 Асия () — женское имя, имеет значения «утешающая», «исцеляющая». Например:
 Асия бинт Музахим — коранический персонаж, жена Фирауна.

Прочее 
 Асия — мечеть в Уфе.
 (67) Асия — астероид, открытый в 1861 году.
 Анастасия Алентьева (род. 1997) — российская певица под псевдонимом «Асия».

См. также